Viggo Jensen (1874–1930) olimpiai bajnok dán súlyemelő, sportlövő, dobóatléta, tornász, Dánia első olimpiai bajnoka
 Viggo Jensen (1921–2005) olimpiai bronzérmes dán labdarúgó
 Viggo Jensen (1947) dán labdarúgó, edző